Пётр Александрович Блохин () — русский военачальник, генерал-майор.

Участник Гражданской войны и Белого движения на Востоке России.

Служил в Сибирском казачьем войске. 19 июля 1917 в чине есаула ушел в отставку по болезни.

Гражданская война и Белое движение 
Принимал участие в работе антибольшевистской офицерской организации в Петропавловске и в её составе участвовал в свержении советской власти в городе.

Занимал должность начальника штаба военного района. С июня 1918 года командовал дивизионом во 2-м Сибирском казачьем полку.

В 1919 году командовал 2-м Сибирским казачьим полком.

Был назначен заместителем войскового атамана Сибирского казачьего войска.

В составе вооруженных сил Временного Приамурского правительства с 28 июня 1921 года командовал сводным полком Сибирского казачьего войска.

23 октября 1921 года получил назначение начальника Сводно-казачьей бригады.

В 1922 году в войсках Земской Рати генерала М. К. Дитерихса командовал Сибиро-Енисейско-Забайкальским полком.

Источники 
 Волков Е. В., Егоров Н. Д., Купцов И. В. Белые генералы Восточного фронта Гражданской войны: Биографический справочник. — : Русский путь, 2003. — 240 с. — ISBN 5-85887-169-0.

Есаулы
Генерал-майоры России (Белое движение)
Персоны без указанного места рождения
Персоны без указанного места смерти
Персоналии, чья дата смерти не установлена